Icebergs peut désigner :
 Icebergs, un poème d'Henri Michaux extrait du recueil La nuit remue, paru en 1935.
 Icebergs, le court métrage suisse de Germinal Roaux, sorti en 2007.
 Icebergs, l'essai de l'écrivain français Tanguy Viel, paru en 2019